Okręty US Navy o nazwie USS "Hazel":
 Pierwszy USS "Hazel" (SP-1207) – był okrętem patrolowym. W służbie w latach 1917-1919.
 Drugi USS "Hazel" (AN-29), później YN-29 – był okrętem do kładzenia sieci zagrodowych

Hazel